Liste des députés de la province de Grenade, en Andalousie. Cette province espagnole est représentée au Congrès des députés par sept députés.

Législature 2008-2012 

Liste en rapport avec l'Andalousie
Liste deputes Grenade
Grenade